Преваль — французская фамилия.

Персоналии 
 Преваль, Рене (1943—2017) — президент Гаити.